Ernst Pringsheim kan syfta på:

* Ernst Pringsheim den äldre (1859–1917), tysk fysiker
 Ernst Pringsheim den yngre (1881–1970), tysk växtfysiolog